Kalebass kan avse:

 Kalebass – om de hårdskaliga frukterna från en art i familjen gurkväxter, se flaskkurbits
Kalebassträdssläktet – ett växtsläkte i familjen katalpaväxter 

en:Calabash (disambiguation)
fr:Calebasse
id:Labu
ru:Калабас